wat bij kopiëren vervaardigd wordt
 Kopie (boom), een Midden-Amerikaanse boom- en houtsoort, uit de Goupiaceae